Бреслин (, ) — ирландская фамилия. Известные носители:

 Бреслин, Спенсер (род. 1992) — американский актёр, музыкант.
 Бреслин, Чарльз (1964—1985) — волонтёр Ирландской республиканской армии.
 Бреслин, Эбигейл (род. 1996) — американская киноактриса.